Alex de Angelis (ur. 26 lutego 1984 w  Rimini) – reprezentant San Marino ścigający się na motocyklu Honda w zespole San Carlo Honda Gresini w cyklu Grand Prix w klasie Moto GP. W 2003 zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu w klasie 125 cm³. Był także trzeci w 2006 w klasie 250 cm³.

Statystyki

Klasy wyścigowe

Starty 

Motocykliści wyścigowi
Sanmaryńscy sportowcy
Urodzeni w 1984
Sanmaryńscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Rimini